

Населені пункти та їхні частини

 Бендкув — гміна в Томашовському повіті Лодзинського воєводства
 Бендкув — село в гміні Буженін Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Бендкув — село в гміні Жонсня Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Бендкув — село в гміні Бендкув Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Бендкув — осада в гміні Клещув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства

Примітки